Zwierzyniec (gemeente), een gemeente in het Poolse woiwodschap Lublin
Zwierzyniec (stad), een stad in het Poolse woiwodschap Lublin
Zwierzyniec (Krakau), een wijk van de Poolse stad Kraków